Kalkholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalkholmen, Raseborg, Nyland, 
 Kalkholmen, Helsingfors, Nyland,

Se även
Kalvholmen
Kälkholmen

Robotskapade Finlandförgreningar